Натуральне число 1580
 1580 рік до нашої ери
 1580 рік нашої ери